Дідик (рослина) — рід багаторічних трав'янистих рослин родини складноцвітих або айстрових (Asteraceae), інша назва — Жовтозілля.

Дідик — прізвище. Персоналії:

 Дідик Андрій Миколайович — український науковець, підприємець, аудитор та економіст. Доктор економічних наук.
 Дідик Віталій Степанович — директор Житомирського обласного тубдиспансеру, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Дідик Іван Михайлович — український закарпатський художник.
 Дідик Ігор Миколайович (* 1990) — український футболіст, захисник.
 Дідик Марія Олексіївна — українська радянська діячка. Депутат Верховної Ради УРСР 1-2-го скликань.
 Дідик Микола Анатолійович — український політик.
 Дідик Михайло Петрович — український співак (лірико-драматичний тенор).
 Дідик Надія Ярославівна — українська художниця-живописець, завідувач відділення дизайну, викладач-методист в Ужгородському коледжі мистецтв ім. А. Ерделі, член Національної спілки художників України.
 Дідик Олена — українська майстриня з вишивки, етнографка, дизайнерка, стилістка, колекціонерка, учасниця гурту «Гуляйгород»,
 Дідик Петро Андрійович (* 1954) — голова Ізюмської міської ради народних депутатів Харківської області. Народний депутат України 2-го скликання.
 Дідик Петро Миколайович — український футболіст, тренер футбольних команд.
 Дідик Роман Ігорович (* 2002) — український футболіст, півзахисник клубу «Рух» (Львів).
 Дідик Сергій Іванович — учасник Другої світової війни, громадський діяч, заслужений працівник культури УРСР (1966).
 Дідик Тамара Софронівна (* 1935) — українська співачка (лірико-драматичне сопрано), народна артистка Української РСР.
 Дідик Юстина Федорівна (* 1960) — співачка, актриса, лауреат премій Д.Задора, братів Юрія-Августина та Євгенія Шерегіїв.

Див. також 
 Дидик

Примітки 

Прізвища на -ик